Будімір або Будимир
 Будімір — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Будимир — село у складі Сплітсько-Далматинської жупанії Хорватії.

 Будимир — слов'янське ім'я.
 Будимир (князь) (740-785) — хорватський князь, правитель Хорватії та Далмації. 
 Анте Будимир (* 1991) — хорватський футболіст, виступає за «Сампдорію».
 Денніс Будимир (* 1938) — американський джазовий гітарист.
 Живко Будимир (* 1962) — президент Федерації Боснії і Герцеговини (2011—2015).
 Мілан Будимир (1891—1975) — сербський філолог.

 Будимир Вуячич — чорногорський футболіст.
 Будимир Дукич (* 1977) — сербський футболіст.
 Будимир Яношевич (* 1989) — сербський футболіст.
 Метальников Будимир Олексійович (1925—2001) — радянський режисер-постановник, радянський та російський сценарист.